Peter Warlock ist der Name folgender Personen:

* Peter Warlock (Komponist) (bürgerlich Philip Arnold Heseltine; 1894–1930), englischer Komponist und Musikkritiker
 Peter Warlock (Zauberkünstler) (1904–1995), britischer Zauberkünstler